Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1991 in Kopenhagen, in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Qualifikation 
  Trond Wåland /  Camilla Wright -  Jaimie Dawson /  Heather Poole: 17-15 / 15-5
  Paul Stevenson /  Rhonda Cator -  Jean-Frédéric Massias /  Christelle Mol: 15-7 / 15-2
  Kevin Scott /  Gillian Martin -  Simon Spiteri /  Shirley Cefai: 15-0 / 15-3
  Glenn Stewart /  Rhona Robertson -  Heimo Götschl /  Gabriele Kumpfmüller: 15-3 / 15-7
  Michael Keck /  Anne-Katrin Seid -  Rémy Matthey de l’Etang /  Liz Aronsohn: 15-7 / 15-4
  Damian Pławecki /  Sylwia Rutkiewicz -  Ernesto de la Torre /  Ana Laura de la Torre: 15-5 / 17-14
  Harald Koch /  Brigitte Langthaler -  Bernardo Galmes /  Dolores Marco: 15-11 / 15-3
  Nick Hall /  Sheree Jefferson -  Anton Klotzner /  Petra Schrott: 15-3 / 15-6
  Kai Mitteldorf /  Sonja Mellink -  Chris Hunt /  Julie Bradbury: 15-11 / 15-10
  Andrew Muir /  Claire Backhouse -  Tse Bun /  Chiu Mei Yin: 15-5 / 15-3
  Lasse Lindelöf /  Sara Ussher -  Ivan Dobrev /  Diana Knekna: 4-15 / 17-14 / 15-6
  Liu En-hung /  Kang Chia-yi -  Gilles Allet /  Martine Hennequin: 15-1 / 15-1
  Mika Heinonen /  Ulrika von Pfaler -  Christophe Jeanjean /  Virginie Delvingt: 15-3 / 18-15
  Dean Galt /  Julie Still -  Kenneth Vella /  Catherine Dimech: 15-2 / 15-4
  Darren McDonald /  Anna Lao -  Russell Hogg /  Jennifer Williamson: 15-12 / 15-7
  Guðmundur Adolfsson /  Asa Palsdottir -  Ri Yong-hwan /  Kim Myong-sun: 15-11 / 18-14
  Robert Neumann /  Nicole Baldewein -  Rabbe von Hertzen /  Christina von Pfaler: 15-5 / 15-4
  Vitaliy Shmakov /  Vlada Chernyavskaya -  Boris Lalov /  Emilia Dimitrova: 15-8 / 15-12
  Nick Ponting /  Joanne Muggeridge -  Heinz Fischer /  Sabine Ploner: 15-8 / 15-8
  Ng Pak Kum /  Chung Hoi Yuk -  Robert Liljequist /  Susanna Kauhanen: 15-4 / 15-1
  Etienne Thobois /  Sandra Dimbour -  Jorge Rodríguez /  Bettina Gfeller: 15-6 / 15-1
  Graham Henderson /  Jayne Plunkett -  Kerrin Harrison /  Tammy Jenkins: 15-12 / 6-15 / 15-12
  Édouard Clarisse /  Vandanah Seesurun -  Tamuno Gibson /  Obiageli Olorunsola: w.o.
  Horng Shin-jeng /  Lee Chien-mei -  Ri Nam-chol /  Kim Song-ok: w.o.
  Peter Serlachius /  Nina Koho -  Pavel Uvarov /  Natalja Ivanova: w.o.
  Hubert Müller /  Silvia Albrecht -  Segun Odusola /  Bisi Tiamiyu: w.o.
  Pramote Teerawiwatana /  Piyathip Sansaniyakulvilai -  Mohammed Saqib Majeed /  Afshan Shakeel: w.o.
  Kang Kyung-jin /  Shim Eun-jung -  Christian Nyffenegger /  Iria Bundgaard: w.o.
  Anil Kaul /  Si-an Deng -  Oranya Onazi /  Dayo Oyewusi: w.o.
  David Serrano /  Cristina Gonzalez -  Igor Dmitriev /  Viktoria Pron: w.o.
  Fernando de la Torre /  María de la Paz Luna Félix -  Danjuma Fatauchi /  Bridget Ibenero: w.o.
  Florin Balaban /  Erika Stich -  David Cole /  Rachel Williams: w.o.
  Stephenson Sylvester /  Christine Charles -  Islam Amir /  Zarina Jamal: w.o.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF-Resultate

Mixed